Az  1970-es úszó-Európa-bajnokságon a női 100 méteres gyorsúszás selejtezőit szeptember 6-án, a döntőt szeptember 7-én rendezték. A versenyszámban 24-en indultak. A győztes, az NDK-beli Gabriele Wetzko lett a saját Európa-csúcsával azonos eredménnyel.

A magyar színeket Turóczy Judit és Patóh Magda képviselte, akik a negyedik és az ötödik helyezést szerezték meg.

Rekordok

A versenyen új rekord született:

Eredmények 
A rövidítések jelentése a következő:

Selejtezők

Döntő

Források
 
 

1970-es úszó-Európa-bajnokság